Niemcy:
 Heringsdorf – Uznam, gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Heringsdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein